Savina est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Savina est un prénom féminin d'origine latine qui a donné sabine en français.

Savina est aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Savina Petrilli (°1851 - †1923) religieuse italienne, fondatrice des Sœurs des pauvres de sainte Catherine de Sienne.
 Savina Yannatou, chanteuse grecque.

Personnalités portant ce patronyme 
 Carlo Savina (1919-2002), chef d'orchestre et compositeur italien
 François-Marie Savina (1876-1841), prêtre catholique, anthropologue et linguiste français ayant étudié Hainan (en Chine), le Laos et le Viêt Nam.
 Joseph Savina (1901-1983), ébéniste.
 Nina Savina (1915-1965), kayakiste soviétique.

Nom commun 
Savina est le nom latin de la sabine (Juniperus sabina), qui est une espèce de genévrier.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme italien
Prénom latin
Prénom féminin